2 miejscowości w Polsce:
 Głowaczewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg
 Głowaczewo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz